San Joaquin ou San Joaquín peut désigner :

Toponymes

San Joaquín, une commune du pays.

San Joaquin ;

Comté de San Joaquin : un comté de Californie ;
 San Joaquin : un fleuve de Californie ;
 San Joaquin : une ville de Californie ;
 Vallée de San Joaquin : une vallée au centre de la Californie.

San Joaquín, une commune du pays.

San Joaquin, une municipalité de la province d'Iloilo.

San Joaquín : capitale de la paroisse civile de San Joaquín de la municipalité d'Anaco dans l'Anzoátegui ;
 San Joaquín : capitale de la paroisse civile d'Alfredo Pacheco Miranda de la municipalité de Santiago Mariño dans l'État d'Aragua ;
 San Joaquín : ville et chef-lieu de la municipalité de San Joaquín dans l'État de Carabobo ;
 San Joaquín :  une localité de la paroisse civile de Curimagua de la municipalité de Petit dans l'État de Falcón ;
 San Joaquín de Navay : capitale de la paroisse civile de San Joaquín de Navay de la municipalité de Libertador dans l'État de Táchira.

Subdivisions 
 San Joaquín : l'une des quatorze municipalités de l'État de Carabobo ;
 San Joaquín : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité d'Anaco dans l'État d'Anzoátegui ;
 San Joaquín : l'unique paroisse civile de la municipalité de San Joaquín dans l'État de Carabobo ;
 San Joaquín de Navay : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans l'État de Táchira.